Дхаджджа (), джхуджджа (), джхэ (шахмукхи جھ‍), ਝ — четырнадцатая буквы алфавита гурмукхи, обозначает придыхательную звонкую постальвеолярную аффрикату /ʤh/.

Литература 
 Панджабско-русский словарь И. С. Рабинович и И. Д. Серебряков. Москва 1961.

Гурмукхи